Franciaország
Sant’Antonino, település Haute-Corse megyében

 Olaszország

Sant’Antonino di Susa, észak-olasz község (comune) a Piemont régióban